Le côté est .

Le côté d'un angle est .

Latéral 
L'adjectif associé à "côté" est latéral. 

L'adjectif peut être comme nom : exemples : 
 un latéral droit pour désigner un  évoluant sur la droite d'un terrain de sport,
 une latérale pour désigner une consonne latérale.

Selon le nombre de côtés impliqués, on définit les termes unilatéral, bilatéral, multilatéral…

Latéral a formé le mot Latéralité (voir l'article lié).

Patronyme 

 Caroline Côté (1986-), sportive, aventurière et documentariste québécoise.
 Gérald Côté (1955-), auteur, enseignant et ethnomusicologue québécois.
 Gérard Côté (1913-1993), marathonien québécois.

Références 

Géométrie classique